Евгений Алексеевич Волгужев (род. 22 мая 1990 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий хоккейного клуба «Волга».

Карьера  
Воспитанник димитровградской хоккейной школы. Первый тренер — Е. Г. Ратников.

В сезоне 2007/08 выступал за команду «Черемшан», в сезоне 2008/09 за вторую команду ульяновской «Волги», принимающих участие в первенстве России среди команд первой лиги.

В дальнейшем был игроком команд, представляющих высший дивизион чемпионата России, выступая за «Волгу» (2009—2014, 2020—), красногорский «Зоркий» (2014—2016, 2017/18), «Динамо-Казань» (2016/17), нижегородский «Старт» (2017 — кубок), иркутскую «Байкал-Энергию» (2018—2020).

Достижения 
 Финалист Кубка губернатора Хабаровского края: 2019
 Бронзовый призёр Кубка чемпионов Эдсбюна: 2014

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 17 / 13 команд

  Чемпионат России                 Кубок России
  1-3.Ак Барс-Динамо  = 25 мячей   1.Водник               = 10
  1-3.Старт           = 25         2.Ак Барс-Динамо       =  9     
  1-3.Сибсельмаш      = 25         3-4.Родина             =  5    
  4.Родина            = 19         3-4.Старт              =  5
  5.Водник            = 18         5.СКА-Нефтяник         =  4
  6.Уральский трубник = 15         6-7.Молодёжная
  7.Кузбасс           = 14             сборная России     =  2
  8.Енисей            = 13         6-7.Мурман             =  2    
  9.Динамо М          = 11         8-13.Сибсельмаш        =  1 
 10-12.Волга          = 10         8-13.Зоркий            =  1
 10-12.СКА-Нефтяник   = 10         8-13.Уральский трубник =  1
 10-12.Строитель С    = 10         8-13.Кузбасс           =  1
 13-14.Байкал-Энергия =  6         8-13.Строитель С       =  1
 13-14.Мурман         =  6         8-13.Динамо М          =  1
 15.Зоркий            =  4         
 16.Саяны             =  3
 17.ХК Боровичи       =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 79 играх 
по 2 мяча забивал в 48 играх 
по 3 мяча забивал в 10 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
по 6 мячей забивал в 1 игре 

Свои 215 мячей забросил в 139 игре, в 134 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 19 играх 
по 2 мяча забивал в 3 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свои 43 мяча забросил в 27 играх, в 44 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1-й мяч забил в 8-й игре 17 февраля 2010 года в домашнем матче с командой «Боровичи» (3:3) на 27-й минуте с передачи Алексея Загарских. 
50-й мяч забил в 104-й игре 1 декабря 2015 года в домашнем матче с командой «Енисей» (3:9) на 13-й минуте с передачи Юрию Радюшина. 
100-й мяч забил в 171-й игре 27 февраля 2018 года в домашнем матче с командой «Кузбасс» (5:6) на 32-й минуте с передачи Александра Патяшина. 
150-й мяч забил в 228-й игре 27 декабря 2020 года в выездной игре с командой «Старт» (6:3) на 87-й минуте с передачи Андрея Прокопьева. 
200-й мяч забил в 262-й игре 10 января 2022 года в выездной игре с командой «Енисей» (4:8) на 65-й минуте с 12-метрового. 
250-й мяч забил в 290-й игре 25 января 2023 года в домашнем матче с командой «Кузбасс» (4:5) на 74-й минуте с передачи Владислава Кузнецова.

В международных турнирах 

''Участие в Кубке мира: 3 раза (2014, 2018, 2019); в Кубке чемпионов: 1 раз (2014).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Старт»
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте bandysidan
 Евгений Волгужев: Хотелось бы продолжить медальную серию «Байкал-Энергии» / Официальный сайт КХМ «Байкал-Энергия»

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Черемшан»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»